Dudovke (-{Moraceae}-) — često zvani familija dudova ili familija smokvi — familija su cvetnica koja obuhvata 38 rodova i preko 1.100 vrsta. Većina je široko rasprostranjena u tropskim i subtropskim regionima, i u manjoj meri u predelima umerene klime; međutim, ova porocia sveukupno ima kosmopolitsku distribuciju. Jedina sinapomorfija unutar Dudovki je prisustvo mlečnika i mlečnog sapa u svim parenhimalnim tkivima, dok su generalno korisne poljske karakteristike dva tučka pri čemu je ponekad jedan umanjen, složeni neupadljivi cvetovi, i složeni plodovi. Familija obuhvata dobro poznate biljke kao što su smokva, bengalski fikus, hlebno drvo, dud, i makluru. Cvetovi dudovki su obično kompozitni (redukovana cvast).

Istorijska taksonomija 

Ova porodice je ranije bila svrstana u sad nepostojeći red -{Urticales}-. Nedavne molekularne studije su dovele do njenog smeštanja unutar -{Rosales}- u kladi zvanoj urtikalijski rozidi, koja isto tako obuhvata -{Ulmaceae}-, -{Celtidaceae}-, -{Cannabaceae}- i -{Urticaceae}-. -{Cecropia}-, koji su različiti postavljani u -{Moraceae}-, -{Urticaceae}-, i njihovu zasebnu familiju, -{Cecropiaceae}-, sada su uvršteni u -{Urticaceae}-.

Dvodome biljke (koje imaju individue sa zasebnim polovima) javljaju se u primitivnom stanju u porodici -{Moraceae}-. Biljna reproduktivna morfologija je nezavisno evoluirala najmanje četiri puta unutar ove familije.

Distribucija 

Dudovke imaju kosmopolitsku distribuciji, te se mogu naći širom sveta. Prema nekim hipotezama njihova kosmopolitska distribucija je posledica raspada Gondvane tokom perioda jure. Za većina vrsta je utvrđeno da potiču iz tropa Starog sveta sa naglaskom na Aziji i pacifičkim ostrvima

Filogenija 

Moderna molekularna filogenetika sugeriše sledeće odnose:

Plemena i rodovi 

Dudovke se sastoje od sledećeg:

 -{Artocarpeae Lam. & DC. 1806}-
 -{Artocarpus J.R.Forst. & G.Forst. (~50 spp.)}-
 -{Batocarpus H.Karst. (4 spp.)}-
 -{Clarisia Ruiz & Pav. (3 spp.)}-
 -{Hullettia King ex Hook.f. (2 spp.)}-
 -{Parartocarpus Baill. (3 spp.)}-
 -{Prainea King ex Hook.f. (4 spp.)}-
 -{Treculia Decne. ex Trécul (3 spp.)}-
 -{Castilleae C.C.Berg 1977
 -{Antiaropsineae (C.C.Berg) Clement & Weiblen 2005}-
 -{Antiaropsis K.Schum. (1 sp.)}-
 -{Sparattosyce Bur. (1 sp.)}-
 -{Castillineae Clement & Weiblen 2009}-
 -{Antiaris Lesch. (1 sp.)}-
 -{Castilla Cerv. (3 spp.)}-
 -{Helicostylis Trécul (7 spp.)}-
 -{Maquira Aubl. (5 spp.)}-
 -{Mesogyne Engl. (1 sp.)}-
 -{Naucleopsis Miq. (~20 spp.)}-
 -{Perebea Aubl. (9 spp.)}-
 -{Poulsenia Eggers (1 sp.)}-
 -{Pseudolmedia Trécul (~9 spp.)}-
 -{Dorstenieae Dumort. 1830}-
 -{Bleekrodea Blume (3 spp.)}-
 -{Bosqueiopsis De Wild. & T.Durand (1 sp.)}-
 -{Brosimum Sw. (13 spp.)}-
 -{Broussonetia L’Hér. ex Vent. (8 spp.)}-
 -{Dorstenia L. (~105 spp.)}-
 -{Fatoua Gaudich. (3 spp.)}-
 -{Helianthostylis Baill. (2 spp.)}-
 -{Malaisia Blanco 1837 (1 sp.)}-
 -{Scyphosyce Baill. (2 spp.)}-
 -{Sloetia Teijsm. & Binn. ex Kurz 1864 (1 sp.)}-
 -{Trilepisium Thouars (1 sp.)}-
 -{Trymatococcus Poepp. & Endl. (2 spp.)}-
 -{Utsetela Pellegr. (1 sp.)}-
 -{Ficeae Gaudich. 1830}-
 -{Ficus L. (750 spp.)}-
 -{Maclureae W.L. Clement & Weiblen 2009}-
 -{Maclura Nutt. (11 spp.)}-
 -{Moreae Dumort. 1829}-
 -{Bagassa Aubl. (1 sp.)}-
 -{Milicia Sim (2 spp.)}-
 -{Morus L. (~12 spp.)}-
 -{Sorocea A.St.-Hil. (14 spp.)}-
 -{Streblus Lour. (~24 spp.)}-
 -{Trophis P.Browne (8 spp.)}-
 Fosili
 † -{Artocarpoides }-

Vrste 

 -{Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg}-
 -{Artocarpus elasticus Reinw.}-
 -{Artocarpus heterophyllus Lam.}-
 -{Artocarpus hirsutus Lam.}-
 -{Artocarpus integer (Thunb.) Merr.}-
 -{Artocarpus mariannensis Trécul}-
 -{Artocarpus odoratissimus Blanco}-
 -{Artocarpus rigidus Blume}-
 -{Artocarpus tamaran Becc.}-
 -{Batocarpus costaricensis Standl. & L.O. Williams}-
 -{Brosimum alicastrum Sw.}-
 -{Brosimum guianense (Aubl.) Huber}-
 -{Brosimum utile (Kunth) Pittier}-
 -{Broussonetia kazinoki Siebold}-
 -{Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.}-
 -{Castilla elastica Sessé}-
 -{Castilla ulei Warb.}-
 -{Dorstenia contrajerva L.}-
 -{Fatoua villosa (Thunb.) Nakai}-
 -{Ficus altissima Blume}-
 -{Ficus americana Aubl.}-
 -{Ficus aurea Nutt.}-
 -{Ficus auriculata Lour.}-
 -{Ficus benghalensis L.}-
 -{Ficus benjamina L.}-
 -{Ficus carica L.}-
 -{Ficus citrifolia Mill.}-
 -{Ficus drupacea Thunb.}-
 -{Ficus elastica Roxb. ex Hornem.}-
 -{Ficus godeffroyi Warb.}-
 -{Ficus henneana Miq.}-
 -{Ficus lutea Vahl}-
 -{Ficus lyrata Warb.}-
 -{Ficus macrophylla Desf. ex Pers.}-
 -{Ficus microcarpa L. f.}-
 -{Ficus natalensis Hochst.}-
 -{Ficus nota (Blanco) Merr.}-
 -{Ficus nymphaeifolia Mill.}-
 -{Ficus obtusifolia Kunth}-
 -{Ficus palmata Forssk.}-
 -{Ficus pertusa L. f.}-
 -{Ficus platypoda (Miq.) A. Cunn. ex Miq.}-
 -{Ficus prolixa G. Forst.}-
 -{Ficus pumila L.}-
 -{Ficus racemosa L.}-
 -{Ficus religiosa L.}-
 -{Ficus rubiginosa Desf. ex Vent.}-
 -{Ficus saffordii Merr.}-
 -{Ficus superba Miq.}-
 -{Ficus sycomorus L.}-
 -{Ficus thonningii Blume}-
 -{Ficus tinctoria G. Forst.}-
 -{Ficus trigonata L.}-
 -{Ficus ulmifolia Lam.}-
 -{Ficus yoponensis Desv.}-
 -{Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid.}-
 -{Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud.}-
 -{Maclura tricuspidata Carrière}-
 -{Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg}-
 -{Morus alba L.}-
 -{Morus microphylla Buckley}-
 -{Morus nigra L.}-
 -{Morus rubra L.}-
 -{Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb.}-
 -{Streblus anthropophagorum (Seem.) Corner}-
 -{Streblus pendulinus (Endl.) F. Muell.}-
 -{Treculia africana Decne. ex Trécul}-
 -{Trophis racemosa (L.) Urb.}-

Reference

Spoljašnje veze 

 -{Moraceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants. }-